Ландгрен () — шведская фамилия.

Известные представители:
 Ландгрен, Андреас (род. 1989) — шведский футболист, защитник.
 Ландгрен, Нильс (род. 1956) —  шведский джазовый музыкант.